L'offensive de la Somme peut désigner :
 la bataille de la Somme, en 1916,
 la seconde bataille de la Somme, en 1918.

Bataille de la Première Guerre mondiale